

Codici 
 SKB – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Robert L. Bradshaw (Saint Kitts e Nevis)
 skb – codice ISO 639-3 della lingua saek

Altro 
 SKB – Специальное конструкторское бюро, Special'noe konstruktorskoe bjuro, Ufficio di progettazione speciale